Sympotthastia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Félix Pagast 1947. Sympotthastia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Sympotthastia